

Patronyme 

 Henry-Laverne, acteur comique français.
 Andy LaVerne, pianiste américain.

Prénom 
 
 Laverne Eve, athlète bahaméenne.
 LaVerne Jones-Ferrette, athlète des Îles Vierges américaines.
 Laverne, héroïne du jeu vidéo Day of the Tentacle.

Toponyme 
 Laverne, ville américaine située en Oklahoma.

Patronyme français